Перисбург има више значења:
 Перисбург (Њујорк)
 Перисбург (Охајо)